Avenue Daumesnil (Paris)
il existe aussi une avenue Daumesnil à Périgueux (Dordogne) et à Ris-Orangis (Essonne), sans compter la partie de l'avenue « parisienne » qui est sise sur le territoire de Saint-Mandé (Val-de-Marne), en lisière du bois de Vincennes.

Daumesnil Avenue